Ангел Дончев може да се отнася за:

 Ангел Дончев, български революционер, деец на ВМОРО
 Ангел Дончев, журналист
 Ангел Дончев, прокурор от Върховната касационна прокуратура